Viktor und Viktoria puede referirse a:

 la película Viktor und Viktoria de 1933; o
 la película Viktor und Viktoria de 1957.